Георг () — распространённое имя среди европейских монархов:
 
 
 
 Георг IV (1762—1830) — король Великобритании и Ганновера из Ганноверской династии.
 
 Георг VI (1895—1952) — король Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
 Георг (1832—1904) — король Саксонии.
 Георг (1380—1401) — со-ландграф Тюрингии и со-маркграф Мейсена с 1381 года из династии Веттинов.
 Георг (1455—1503) — последний герцог Баварско-Ландсхутский.
 Георг (1846—1911) — князь Шаумбург-Липпе.
 
 
 Георг, герцог Кембриджский (1819—1904) — британский фельдмаршал.
 Георг, герцог Кентский (1902—1942) — член королевской семьи Великобритании, герцог Кентский.
 Георг, граф Корфский (1869—1957) — член греческой королевской семьи, стоявший во главе автономного Крита.
 Георг Бородатый (1471—1539) — герцог саксонский с 1500 года, из династии Альбертинов.
 Георг Мекленбургский (1779—1860) — великий герцог Мекленбург-Стрелица в 1816—1860 годах.

Фамилия 
 Георг, Александр (род. 1939) — австралийский ботаник.
 Георг, Фёдор Александрович (1871—1941) — генерал-майор, участник Первой мировой войны, Георгиевский кавалер.

См. также 
 Георгий
 Джордж
 Жорж
 Юрген